Cañada de Gómez kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Arroyo Cañada de Gómez, vattendrag, Santa Fe, 
 Cañada de Gómez (kommunhuvudort i Argentina), Santa Fe, 

Robotskapade Argentinaförgreningar